Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 28., 29. и 31. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену у Едмонтону 2001. бранио је Андре Бухер из Швајцарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 58 такмичара из 41 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године:

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих атлетичара у 2003. години је пре почетка светског првенства (23. августа 2003.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. августа 2003. године. У квалификацијама су учествовала 58 такмичара подељени у 8 група. Пласман у полуфинале изборила су по 2 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 8 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:35; Група 2 у 20:41; Група 3 у 20:47; Група 4 у 20:53; Група 5 у  20:59; Група 6 у 21:05; Група 7 у 21:11; Група 8 у 21:17.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 12. августа 2003. године. У полуфиналу су учествовала 25 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:45; Група 2 у 19:53; Група 3 у 20:01.

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа 2003. године у 17:30.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном